Le tournoi de Manchester est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Winnie Shaw.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Trudy Groenman et Elly Krocke.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Manchester

Navigation 

dames 1966
Manchester
Sport en Angleterre en 1966
Tennis en mai 1966
Tennis en juin 1966